Wolfgang Giese ist der Name folgender Personen:

* Wolfgang Giese (Historiker) (* 1939), deutscher Historiker
 Wolfgang Giese (Schauspieler), deutscher Schauspieler